Playboi Carti — дебютный микстейп американского рэпера Playboi Carti. Он был выпущен 14 апреля 2017 года на лейблах AWGE Label и Interscope Records. Пластинка содержит гостевые участия от Lil Uzi Vert, ASAP Rocky и голландского певца Левена Кали. Физическая версия микстейпа вышла 6 октября 2017 года, а виниловая версия — 17 ноября того же года.

Список композиций 

Примечания
  сопродюсер
 «Wokeuplikethis» стилизируется как «wokeuplikethis*»
 «Do That Shit» стилизируется как «dothatshit!»
 «Let It Go» содержит вокал от MexikoDro
 «Kelly K» содержит вокал от Blakk Soul

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Сертификации

Примечания 

Микстейпы 2017 года
Мамбл-рэп-альбомы
Альбомы южного хип-хопа
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne
Альбомы Playboi Carti